Ting kan syfta på:

 Ting – äldre transkription av Ding, kinesiskt släktnamn
 Ting (auktor) – auktorsbeteckningar för kineser med detta namn
 Dagtinga – en kombattant i väpnad konflikt ger upp, normalt utan särskilda villkor
 Disting –  alla svears ting, som ursprungligen stod i sammanhang med den gamla förkristna offerfesten disablot i Gamla Uppsala
 Ting – annat ord för föremål, sak, tingest eller objekt

Juridik
 Ting – inom juridiken benämningen på sammanträde för huvudförhandling, se tingsrätt
 Ting (Gotland) – äldre minsta rättskrets på Gotland
 Tingsfrid – inför stundande rättsförhandlingar
 Tingsnotarie – en som efter en avslutad juristexamen får anställning som notarie via Domstolsverket vid en tingsrätt
 Sitta ting  – notarietjänstgöring vid en tingsrätt
 Tingsrätt – en domstol med första instans och allmän underrätt i både Sverige 1971– och Finland 1993– 
 Tingslag – beteckningen för häradsrättens domkrets
 Tingsställe – platsen för ting
 Allshärjarting – en i äldre historiska arbeten ofta förekommande benämning på det allmänna riksting
 Borgartinget – under medeltiden det allmänna tinget (huvudsakligast) för sydöstra Norge
 Lagmansting – ting som hölls under lagmannens ledning och där lagmansrätt dömde
 Lagting (historiskt) – i det forntida Norge de församlingar, som i de gamla norska lagdömmena (tingslag) utövade rättsskipning
 Landsting (historiskt) – ett ting för ett helt landskap, Sveriges medeltida landsting
 Räfsteting – från medeltiden ett av de ting i Sverige, där kungens domsrätt utövades upphörde 1614/1615

Se även
 Häradsrätt –  underrätten i allmänna mål på landsbygden i Sverige –1970 och i Finland –1993
 Rådhusrätt – underrätten i allmänna mål i städer i Sverige och Finland, ersatt med tingsrätt
 Kämnärsrätt – en sedan 1849 upphävd underdomstol i Sveriges städer
 Underrätt – en av de domstolar som dömer i första instans
 Överrätt – domstolar som dömer i högre samt sista instans

Politiska församlingar

 Ting – politisk församling för lagstiftning, rättskipning och förvaltning i det forntida, vikingatida och medeltida Norden

 Stortinget –  den lagstiftande församlingen i Norge 1814–
 Lagting (Stortinget) – ena av två kamrar som det norska Stortinget –2009
Folketinget –  Danmarks lagstiftande församling 1953–
Alltinget – Islands lagstiftande församling 930–
Ålands lagting – det självstyrda Ålands parlament
Løgting –  Färöarnas lagstiftande församling